BSU peut faire référence à :
  ;
 Bemidji State University (en français, Université d'État de Bemidji), aux États-Unis ;
 Bone Structure Unit, une unité d'organisation des lamelles osseuses ;
 Bridgewater State University (en français, Université d'État de Bridgewater) ;
 Brigade de sûreté urbaine.